Ольга Леонова: Леонова, Ольга Васильевна (Леонова — фон Ланге) — русский эмбриолог и врач.
 Леонова, Ольга Фёдоровна (1895 — ?) — советский педагог. Депутат ВС СССР 1 — 2-го созывов.